

Вавилово — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Вавилово — село, Уфимський район, Башкортостан

Дивись також 
 Вавилове